Шмальфус, Альбин — немецкий живописец.
 Шмальфус, Андреас (1966 г.р.), немецкий политик.